Флаг муниципального образования «Куе́динский район» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом Куединского муниципального района.

Флаг утверждён 20 августа 2010 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные части — голубую и зелёную и воспроизводящее композицию из герба района; изображение выполнено в жёлтом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом лазурью и зеленью поле, сияющее золотое солнце, сопровождаемое внизу в зелени тремя золотыми колосьями».

Обоснование символики 
Куединский район — самый южный район Пермского края, исконным занятием его жителей было земледелие, возделывание зерновых культур.

Эти особенности территории нашли отражение в основной фигуре флага — сияющем солнце и колосьях. Голубой цвет символизирует надежду, возрождение; лазурь — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и воды.

Зелёная полоса символизирует природные богатства территории, а также подчёркивает сельскохозяйственную направленность его развития.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы и великодушия.

Примечания

См. также